Teoria complexității sau Știința complexității este studiul exhaustiv al sistemelor complexe. Se poate referi la,

Matematică 
 Teoria complexității (matematică), este o ramură a informaticii care se ocupă cu studierea complexității algoritmilor

Variațiuni ale termenului 
 Complexitate economică, aplicarea teoriei complexității la economie
 Sisteme adaptabile complexe, caz special al siatemelor complexe
 Teoria complexității computaționale, domeniu al științelor computaționale din matematică și știință
 Teoria complexității și organizațiile, aplicarea teoriei complexității la stategia organizaională

Alte articole de studiat 
 Complexitate
 Complexitate computațională
 Complexitate (dezambiguizare)
 Rețele complexe
 Sisteme complexe adaptabile
 Teoria sistemelor

Terminologie științifică